

Transport drogowy

Drogi krajowe 
 Droga krajowa nr 16: Dolna Grupa-Grudziądz-Iława-Olsztyn-Ogrodniki-Litwa
 Przebieg trasy według ulic:
 Ostródzka
 Kościuszki
 Niepodległości
 Dąbrowskiego
 Konstytucji 3 Maja
 Sienkiewicza
 Przebieg trasy według osiedli:
 Osiedle Ostródzkie
 Osiedle Centrum
 Stare Miasto
 Osiedle Sienkiewicza

Drogi wojewódzkie 
 Droga wojewódzka nr 521: Kwidzyn-Iława
 Przebieg trasy według ulic:
 Sienkiewicza
 Przebieg trasy według osiedli:
 Osiedle Sienkiewicza
 Droga wojewódzka nr 536: Iława-Sampława k. Lubawy
 Przebieg trasy według ulic:
 Grunwaldzka
 Wyszyńskiego
 Lubawska
 Przebieg trasy według osiedli:
 Osiedle Centrum
 Osiedle Kopernika
 Osiedle Wojska Polskiego
 Dzielnica Przemysłowa
 Osiedle Lubawskie

Pozostałe główne arterie komunikacyjne 
 Dąbrowskiego-Zalewska (kierunek na Zalewo)
 Biskupska (kierunek na Biskupiec)
 Wojska Polskiego (kierunek na Nowe Miasto Lubawskie)
 Aleja Jana Pawła II (północna i wschodnia obwodnica miasta)
 Królowej Jadwigi - Sobieskiego - Andersa (trasa łącząca centrum miasta z Dworcem Głównym PKP)
 1 Maja (trasa łącząca centrum miasta z dwoma największymi osiedlami - XXX-lecia i Podleśnym)
 Smolki (jedna z głównych ulic Osiedla XXX-lecia)
 Kwidzyńska - Wiejska - Skłodowskiej Curie (południowa obwodnica miasta)
 Dworcowa (dojazd do Dworca Głównego PKP i Dworca PKS)

Komunikacja miejska 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie, ul. Jagiellończyka 16 (w 2010 siedziba przeniesiona na ul. Wojska Polskiego).
Na terenie Iławy kursują następujące linie: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Dworzec PKS 
Iława, ul. Dworcowa

Transport kolejowy

Dworce 
 Iława Główna - ul. Dworcowa 3 - pociągi Regio (R), Koleje Mazowieckie (KM), Twoje Linie Kolejowe (TLK), Intercity (IC), Express Intercity (EIC), Express Intercity Premium (EIP)
 Iława Miasto - ul. Stacyjna 1 - pociągi Regio (R)

Linie kolejowe 
 linia magistralna: Gdańsk - Malbork - Iława - Działdowo - Warszawa - pociągi R, KM, TLK, IC, EIC, EIP
 linia pierwszorzędna: Olsztyn - Iława - Toruń - pociągi R, TLK, na trasie Iława-Olsztyn również IC
 linia drugorzędna: Iława - Brodnica - linia nieczynna

Połączenia 

Iława Główna posiada następujące połączenia kolejowe:

Miasta powyżej 200 000 mieszkańców:
 Białystok
 Bydgoszcz
 Częstochowa
 Gdańsk
 Gdynia
 Katowice
 Kraków
 Łódź
 Ostrawa
 Poznań
 Radom
 Sosnowiec
 Toruń
 Warszawa
 Wiedeń
 Wrocław

Miasta 100 000 - 200 000 mieszkańców:
 Bielsko-Biała
 Gliwice
 Kalisz
 Kielce
 Koszalin
 Olsztyn
 Opole
 Rzeszów
 Tarnów
 Tychy
 Wałbrzych
 Zabrze
 Zielona Góra

Miasta poniżej 100 000 mieszkańców:
 Ciechanów
 Działdowo
 Kołobrzeg
 Krynica-Zdrój
 Leszno
 Malbork
 Nowy Sącz
 Piotrków Trybunalski
 Przemyśl
 Sieradz
 Skierniewice
 Słupsk
 Ustka
 Zakopane

Iława Miasto posiada następujące połączenia kolejowe:

 Gdańsk
 Gdynia
 Olsztyn
 Malbork
 Działdowo

Transport w Iławie